Guice ist der Familienname folgender Person:
 Jackson Guice, US-amerikanischer Comiczeichner

Guice steht auch für:
 Google Guice, ein Dependency-Injection-Framework für die Java-Programmplattform